Портрет Гвидобальдо да Монтефельтро () — портрет урбинского герцога Гвидобальдо да Монтефельтро, написанный Рафаэлем Санти около 1506 года.

История 
Портрет Гвидобальдо написан в пандан другой картине Рафаэля, созданной примерно в то же время — «Портрету Елизаветы Гонзага» (жены герцога). Первое достоверное упоминание портрета относят к 1623 году; кроме того, считается, что о нём говорит Пьетро Бембо в письме к кардиналу Биббиенне от 19 апреля 1510 года.

Портрет Гвидобальдо да Монтефельтро хранился в герцогском дворце в Урбино, а затем — в Пезаро. В 1631 году картину перевезли во Флоренцию как часть художественного собрания герцогов Урбинских, ставшего наследством Виттории делла Ровере — жены Фердинандо Медичи и дочери последнего герцога Урбино.

Ранее авторство портрета приписывалось другим художникам, например Франческо Франча, но в начале XX века он был идентифицирован как творение Рафаэля Санти.

Композиция 
Гвидобальдо Монтефельтро изображён прямо по центру картины. Он находится в тёмной комнате с открытым окном (справа), за которым виден холмистый пейзаж. Герцог одет в чёрное, на нём низкая «монашеская» шапочка и плащ с серебряным шитьём. Статичная поза Гвидобальдо, нехарактерная для живописи эпохи Возрождения, была одной из причин того, что искусствоведы долго не признавали Рафаэля автором картины.

Примечания

Ссылки 
 Ritratto di Guidobaldo da Montefeltro  

Мужские портреты Рафаэля
Монтефельтро
Картины из собрания галереи Уффици